Хосров III Котак, Хосров III Котак (Куций) (вірм. Խոսրով III Կոտակ), також Хосров II Котак — цар Великої Вірменії (330—339), представник династії Аршакідів.
 Хосров I (цар Великої Вірменії), Хосров I (вірм. Խոսրով Ա) — принц Парфії, якого римляни призначили царем Великої Вірменії.
 Хосров II Великий, Хосров II (вірм. Խոսրով Բ) — цар Вірменії з династії Аршакідів.
 Хосров IV (; † 415) — цар Великої Вірменії (387 — 392 і повторно 414–415) з династії Аршакідів.
 Хосров II Парвіз — шахіншах з династії Сасанідів, що правив Іраном з 591 до 628 року, останній великий сасанідський імператор. Онук Хосрова I Ануширвана і син Ормізда IV, правнук тюркського кагана Істеми Кагана. Один з найвідоміших шахів Ірану.
 Арутюнян Хосров Мелікович, Хосров Мелікович Арутюнян (вірм. Խոսրով Հարությունյան, нар. 30 травня 1948) — вірменський державний та політичний діяч.
 Насір Хосров (Носір Хісроу, Насір Хусрав, ,  , Кубадіян, 1004 — Ямган,Бадахшан 1088) — великий таджицько-перський поет епохи Сельджукідів.